Dove může být:

 Dove (značka) – značka pečující kosmetiky vyráběná britským koncernem Unilever
 Dove Award – americké ocenění

křestní jméno
 Dove Cameron (* 1996) – americká herečka a zpěvačka

příjmení
 Arthur Dove (1880–1946) – americký malíř

Externí odkazy